EPM steht für:
 Electronic Protective Measures: elektronische Schutzmaßnahmen vor feindlicher elektronischer Kampfführung
 Electronic Performance Monitoring
 Elektronische Prognosemärkte
 Elektropermanentmagnet
 Estrich-Parkett-Messe
 Europäische Polizei-Meisterschaft
 European Physiology Modules
 Enterprise Project Management
 Engpassmanagement
 Ethylen-Propylen-Copolymer, ein Kunststoff
 Erweiterter Editor für den OS/2 Presentation-Manager
 extrapyramidalmotorisch, siehe Extrapyramidalmotorisches System
 European Poker Masters
 European Poker Magazine
 Enterprise Portfolio Management
 den Studiengang Engineering and Project Management
 Elektronisches Programm Modul (eventuell nur Firma LENZE)
 Equine Protozoal Myelitis: Eine Infektion im zentralen Nervensystem von Pferden 
 Evolvierter Psychologischer Mechanismus

EPM